Спатия е един от четирите цвята при игра на карти. В бридж и бридж-белот е цветът с най-ниска стойност, след каро. Често се асоциира с война.

Кодове на символите 
Unicode – използва символите U+2663 и U+2667:
 ♣ ♧

HTML – използва цифров код и мнемоника &#9827; (&clubs;) и &#9831;:
 ♣ ♧

В другите езици 
 Немски: Kreuz
 Английски: Clubs
 Френски: Trèfle
 Испански: Tréboles
 Италиански: Fiori
 Руски: Трефы

Примери 

Карти за игра